Fernando Agostinho da Costa, conhecido o Xara  (Luanda, 10 de outubro de 1981), é um futebolista angolano para o meio-campista que atualmente joga pelo Petro Atlético.

Carreira 
Xara jogou pelo Petro Atlético desde 2006 e também tem sido um membro da equipe nacional de futebol na Seleção Angola desde 2006 e tem 17 partidas pela seleção da equipe. Ele não foi convocado para a Copa do Mundo 2006 da FIFA, devido à sua falta de experiência. Ele foi convocado para a Copa das Nações Africanas 2010 Africano devido à lesão de André Macanga.

Ligações externas 
 

Futebolistas de Angola
Naturais de Luanda
Futebolistas do Atlético Petróleos de Luanda
Jogadores da Seleção Angolana de Futebol
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2010